Prva slovenska nogometna liga je najveći nogometni razred u Sloveniji. Osnovana je 1991. godine nakon raspada Jugoslavije i ostvarenja samostalnosti. Od 1920. do 1990. godine Slovenija je kako sastavni dio SFRJ imala svoju republičku ligu, što je bio niži razred nogometa u Jugoslaviji. 

Do sezone 2006./07. liga je nosila sponzorsko ime Liga Si.mobil Vodafone, kada je glavni sponzor lige postao Telekom Slovenije. Od tada sponzorsko lige je takvog naziva. 

NK Maribor i NK Celje jedini su klubovi u Sloveniji koji su se svake sezone natjecali u ovoj prvoj ligi. 

U ligi se trenutačno natječe 10 klubova.

Sudionici

Sezona 2020./21.  
 Aluminij, Kidričevo 
 Bravo, Ljubljana  
 Celje, Celje 
 Domžale, Domžale 
 Gorica, Nova Gorica 
 Koper, Kopar 
 Maribor, Maribor  
 NŠ Mura, Murska Sobota 
 Olimpija, Ljubljana 
 Tabor, Sežana 

 Bivši sudionici Do sezone 2019./20Klubovi su nastupali pod drugim nazivima (primjerice po imenima spomnzora), u popisu su klubovi navedeni pod tradicionalnim ili po posljednjim nazivima  
''Pojedini klubovi su ugašeni, te su ih neke zamijenili novi klubovi, koji su također navedeni u popisu

Prve četiri momčadi u ligi

Klubovi po uspješnosti 

 stanje sa sezonom 2019./20.

Derbiji 
 Vječni derbi: najveća utakmica u slovenskom nogometu. Utakmica između Maribora i ljubljanske Olimpije, utakmica klubova iz dva najveća slovenska grada, utakmica istoka i zapada.
 Istočni derbi: Utakmica između Maribora i Mure. 
 Štajerski derbi: Utakmica između klubova štajerskog najvećeg grada Maribora i Celja. Utakmica između Maribora i Celja.
 Primorski derbi: Utakmica između Kopra i Gorice, dva najuspješnija kluba iz Primorske.
 Prekomurski derbi: Utakmica između Mure i Nafte.

Unutrašnje poveznice 
 Slovenski nogometni savez 
 Nogometni kup Slovenije 
 Slovenski nogometni superkup 
 Druga slovenska nogometna liga 
 Slovenska republička nogometna liga

Vanjske poveznice 
  Službene stranice 
  nzs.si/prvaliga 
  snportal.si

Izvori 
 
  prvaliga.si, prethodne sezone 
  rsssf.com, Slovenia - List of Champions 
  nd-gorica.com, 1. SNL 1991-2018, pristupljeno 23. studenog 2020. 
  claudionicoletti.eu, SLOVENIA – LEAGUE FINAL TABLES 
  Clas Glenning Football, SLOVENIA 1st level alltimetable 1991/92-2018/19 , pristupljeno 18. lipnja 2020. 
   

Prvoligaška nogometna natjecanja